Fabri je priimek več znanih oseb:

 Annibale Pio Fabri (1698—1760), italjanski operni pevec, tenorist
 Martinus Fabri (?—~1400), nizozemski skladatelj
 Ralph Fábri (1894—1975), madžarsko-ameriški grafik
 Zoltan Fábri (1917—1994), madžarski režiser